Plaats in Indonesië
 Klotok (Balongpanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Klotok (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java